Комета Туттля (Таттла; 8P/Tuttle) — короткопериодическая комета из семейства Юпитера, которая была открыта 9 января 1790 года французским астрономом Пьером Мешеном вблизи звезды омикрон Рыб. В начале XX века было обнаружено, что данная комета является родоначальницей метеорного потока Урсиды с радиантом в созвездии Малой Медведицы (). Пик активности этого небольшого метеорного потока приходится на 22 декабря, а число метеоров в час обычно бывает около десяти, хотя в 1945 и 1986 годах случались вспышки до ста, а в 1973 году — до тридцати метеоров в час. Комета обладает довольно коротким периодом обращения вокруг Солнца — чуть более 13,6 года.

Результаты радиолокационных исследований обсерватории Аресибо в 2008 году выявили ещё одну интересную особенность данной кометы, — оказалось, что комета Туттля является контактно-двойным объектом наподобие кометы Чурюмова — Герасименко или транснептунового объекта (486958) Аррокот, с отдельными компонентами размером 5,6 и 4,4 километра в поперечнике.

История наблюдений 
Некоторые наблюдатели, в том числе Шарль Мессье и Вильям Гершель, наблюдали комету в течение следующих трёх недель вплоть до 1 февраля. Максимальный блеск кометы составил 5 — 6 m. Мешен вычислил орбиту новой кометы, но из-за короткого периода наблюдений она не была распознана как периодическая. Комета оказалась потерянной на несколько десятилетий и обнаружена повторно лишь 5 января 1858 года американским астрономом Хорасом Таттлом в Гарвардской обсерватории с помощью 10-см рефрактора. Он описал её как довольно слабую, но не настолько, чтобы её было трудно увидеть в большой рефрактор. Несколько дней спустя независимо от Таттла комету обнаружил немецкий астроном Карл Брунс и описал её как очень большой диффузный объект без ядра. Но поскольку к тому моменту уже  несколько обсерваторий подтвердили открытие Таттла, Брунс не попал в число первооткрывателей.

Первая параболическая орбита была вычислена братом первооткрывателя Чарльзом Таттлом. Используя три позиции, полученные в период с 5 января по 15 января, он определил, что прохождение перигелия произошло 20 февраля на расстоянии 1,07 а. е. Также он отметил сильное сходство с орбитой кометы 1790 года из чего сделал вывод, что это одна и та же комета. В конце февраля Джеймс на основании трёх позиций с 5 по 25 февраля, вычислил эллиптическую орбиту кометы, согласно которой прохождение перигелия произошло 23 февраля на расстоянии 1,026 а. е., а период обращения оказался равен 13,96 года. Как выяснилось, максимальное сближение с Землёй произошло вскоре после открытия 21 января и составило 0,76 а. е. В феврале — начале марта диаметр комы достиг максимального значения до 3,5 ' угловых минут, а яркость кометы в максимуме была чуть меньше 7,0  звёздной величины.

Первое предсказанное возвращение кометы состоялось в 1871 году — 13 октября комету переоткрыл французский астроном Альфонс Борелли в Марсельской обсерватории. Начиная с этого времени комета наблюдалась во все свои возвращения, но её магнитуда не превышала значения 7,0 . Лишь 1953 и 1980 годы стали исключением: в первом случае комета не наблюдалась вовсе из-за крайне неблагоприятно расположения, во втором — её расположение, напротив, оказалось крайне удачным, так что максимальная магнитуда достигала значения 6,5 .

В следующий раз её восстановили 29 июля 1992, за два года до прохождения перигелия. На тот момент она выглядела как звёздоподобный объект 21,2  звёздной величины. Прогноз положения кометы требовал корректировки лишь на -1,7 суток. Комету наблюдали ещё трижды 29, 30 и 31 июля, после чего она была потеряна и вновь обнаружена лишь в 1995 году после прохождения перигелия, когда отошла от Солнца на достаточно большой угол. 

Очередное возвращение состоялось в 2008 году и было на редкость благоприятным. Комета была восстановлена 22 апреля 2007 года Карлом Хергенротером с помощью 1,5-метрового телескопа станции Каталина как астероидный объект 20,0  звёздной величины. Большую часть второй половины 2007 года комета находилась вблизи северного полюса, но в декабре быстро переместилась на юг и к началу 2008 года была доступна для наблюдений лишь жителям южного полушария. 27 января комета прошла перигелий и начала приближаться к Земле. С момента своего открытия произошло лишь пять сближений с Землёй, наиболее тесным из которых считалось сближение 1790 года (0,37 а. е.), но 2 января 2008 года этот рекорд был побит, — комета пролетела мимо Земли всего в 0,25 а. е. (37,9 млн км). В те дни блеск кометы достиг своего максимума, приблизившись к магнитуде 5,6 , сделав её доступной для наблюдений даже невооружённым глазом. Но активность метеорного потока Урсид против ожиданий осталась в пределах нормы.

Примечания

Ссылки 
 
 
 8P в Кометографии Кронка
 8P at Kazuo Kinoshita’s Comets
 8P/Tuttle time sequence
 Comet Tuttle Seen To Be Returning
 Comet 8P/Tuttle. Canary Islands, Tenerife. 06.01.2008

Кометы семейства Юпитера